Die Saison 1995/96 war die 4. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die zweite Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der SD Croatia Berlin, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Erstmals wurde die 3-Punkte-Regel angewandt. Die neue Punkteregel wirkte sich auf die Abstiegsfrage aus: Nach der 2-Punkte-Regel hätte der Mariendorfer SV den Klassenerhalt geschafft, wohingegen der SV Preußen in die Landesliga abgestiegen wäre.

Tabelle

Quelle 
 

Verbandsliga Berlin 1995/96
1995